Бронкс — топоним:

 Бронкс — одно из пяти боро Нью-Йорка.
 Бронкс — река в юго-восточной части штата Нью-Йорк.
 Бронкс-парк-Ист — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на IRT White Plains Road Line.